César López Díaz (Murcia, 23 de septiembre de 1985) conocido por su alias Xcese, es un artista de Rap y música urbana originario del barrio de Vallecas, Madrid, España. Pertenece al colectivo Manzzini Brothers, en el que también están artistas como Black Bee, Duddi Wallace, Invandra, Dakaneh, Efe Yerom, Kra Martinez y Paisa. Dicho colectivo saltó a la escena de la música Urbana en España en la década de los 2000 alcanzando relevancia a nivel internacional.

Estilo 

La temática de sus canciones se enmarca dentro del gangsta rap, como él mismo reconoce, con constantes referencias a la vida de la calle, violencia, drogas y armas,. Suele emplear instrumentales con influencias de la música negra. No oculta su intención por llegar a todos los públicos ni por vender discos. Le gusta innovar en sus mixtapes con remixes. Para las producciones de su disco Illuminati busca combinar ritmos de club con un sonido clásico de los 90. Entiende su estilo como personal, pero dispuesto a adaptarse a modas y tendencias siempre y cuando casen con su personalidad. A la hora de escuchar música le gusta simplificar el lenguaje, sin recurrir a cultismos o juegos de palabras demasiado enrevesados con la finalidad de hacerlo comprensible a todos los públicos , esto se atribuye a sus orígenes humildes y a su cercanía con la gente más privada de cultura  . En sus palabras : 

Por otra parte, se muestra crítico con ciertos sectores de la escena old school que no respetan a los artistas de la nueva escena.

Controversia 

El hecho de declararse abiertamente como “gangsta” no ha sentado bien en ciertos sectores del hip hop español. El videoclip "M.A.D. Playaz", correspondiente a su mixtape “Spanisher vol.1” generó bastante polémica, ya que en él aparecen armas y se hace apología de la violencia y de la estética ostentosa. En palabras de Xcese:

Influencias 

Sus influencias son muy variadas , desde la música negra afroamericana como el Soul , el Jazz , el Blues o el propio Rap hasta los ritmos caribeños o africanos . Xcese se nutre de una gran variedad musical para crear sus propias obras.

Curiosidades 

 Comenzó a rapear en el 2001, buscando una motivación para poder abandonar los problemas que le rodeaban.
 Se decantó por el hip hop, ya que es el género musical que más le transmitía y representaba las cosas que vivía en aquel entonces , aunque hoy día sigue en activo, su carrera no se ha limitado meramente en componer sus propias canciones si no que también ha producido a numerosos artistas .
 Su alias "Xcese" viene de una mezcla entre su nombre de pila “César” y “exceso”.
 Su LP "Illuminati" fue su álbum debut  que salio bajo el sello discográfico BoaCor.
 En 2018 participó en el Talent Show "Factor X"

Discografía 
 Real Crimen (2005)
 Spanisher Mixtape (2007)
 Spanisher Mixtape Vol.2 : La Makina Del Tiempo (2009) 
 Dj Jooz & Xcese: Santificado da Mixtape (2009) Royal Cash Entertainment
 Illuminati (2010) BoaCor
 Parabellum (2012) Boa Music
 True Religion (2013) Lowlight Music
 Renacimiento (2015) Grimey Music
 Da Vinci Mixtape (2016)
 El Perfume (2022) D´Straperlo Inc.

Enlaces externos 

https://www.instagram.com/xceseoficial/?hl=es

Referencias 

Raperos de la Comunidad de Madrid